Repiquage peut faire référence à :
Repiquage : technique de transplantation utilisée en agriculture ou jardinage.
Repiquage : opération de synchronisation du son et de l'image, lors du montage au cinéma.